DAC 1904 Dunajská Streda is een Slowaakse voetbalclub uit de gelijknamige stad Dunajská Streda.

De club werd in 1904 opgericht en promoveerde in 1980 naar de 2de klasse. Vijf jaar later promoveerde DAC voor het eerst naar de hoogste klasse van Tsjecho-Slowakije en werd 11de. Het volgende seizoen werd de 4de plaats bereikt en won de club de Slowaakse beker en later ook de Tsjecho-Slowaakse waardoor er Europees gespeeld kon worden. In 1988 bereikte DAC de 3de plaats en schakelde in de UEFA Cup het Zweedse Östers Växjö uit, in de 2de ronde was Bayern München echter te sterk. Na een 6de en een 14de plaats werd in 1991 opnieuw de 4de plaats behaald. Ook in het allerlaatste Tsjecho-Slowaakse seizoen in 1992/93 werd de club 4de.

Na de onafhankelijkheid van Slowakije was de club medeoprichter van de hoogste klasse maar haalde niet meer dezelfde resultaten als vroeger en degradeerde uiteindelijk in 1998. Na één seizoen keerde de club terug en werd 14de (op 16) maar doordat de competitie van 16 naar 10 clubs ging degradeerde DAC terug en speelde tot en met 2008 in de tweede klasse. Sinds 2009 speelde het weer in de Corgon Liga, maar in 2012 volgde andermaal degradatie naar de 1. slovenská futbalová liga.

Met ingang van het seizoen 2018/2019 staat de club onder leiding van Peter Hyballa, die eerder trainer was van N.E.C. In januari 2020 werd hij ontslagen nadat Hyballa en de club het niet eens werden over een contractverlenging.

Erelijst 
 Beker van Tsjecho-Slowakije
Winnaar (1x): 1987
Finalist (1x): 1993
 Beker van Slowakije
Winnaar (1x): 1987
Finalist (2x): 1993, 1995

Naamsveranderingen 
 1904 — 'Dunaszerdahelyi Atlétikai Club (DAC) ? — 'Dunaszerdahelyi Sport Egyesület (DSE) ? — ''''Dunaszerdahelyi Torna Egyesület (DTE)
 Jaren 30 — 'DTS Dunajska Streda
 Jaren 40 — 'Stavokombinat Dunajska Streda Jaren 50 — 'Spartacus Dunajska Streda Jaren 50 — 'Slavoj Dunajska Streda 1965 — 'TJ Jednota Dunajska Streda 1968 — ''''TJ DAC Dunajska Streda
 1982 — 'TJ DAC Pol'nohospodar Dunajska Streda
 1993 — 'FC DAC Gemer Dunajska Streda
 1996 — '1.FC DAC Dunajska Streda
 2000 — 'FC DAC 1904 Dunajska Streda''

Eindklasseringen
{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten !! 
|-
!colspan=11|
|-
| 1985–1986 || 11 || 16 || Fotbalová liga || 30 || 9 || 9 || 12 || 27–43 || 27 || ???
|-
| 1986–1987 || 4 || 16 || Fotbalová liga || 30 || 13 || 8 || 9 || 46–35 || 34 || ???
|-
| 1987–1988 || 3 || 16 || Fotbalová liga || 30 || 13 || 9 || 8 || 39–36 || 35 || 7.447
|-
| 1988–1989 || 6 || 16 || Fotbalová liga || 30 || 13 || 5 || 12 || 37–41 || 31 || 5.905
|-
| 1989–1990 || 14 || 16 || Fotbalová liga || 30 || 9 || 6 || 15 || 30–43 || 24 || 4.988
|-
| 1990–1991 || 4 || 16 || Fotbalová liga || 30 || 12 || 11 || 7 || 39–36 || 35 || 5.536
|-
| 1991–1992 || 9 || 16 || Fotbalová liga || 30 || 10 || 6 || 14 || 46–46 || 26 || 4.459
|-
| 1992–1993 || 4 || 16 || Fotbalová liga || 30 || 16 || 5 || 9 || 46–36 || 37 || 4.668
|-
!colspan=11|
|-
| 1993–1994 || 3 || 12 || Corgoň Liga || 32 || 13 || 10 || 9 || 62–47 || 36 || 3.017
|-
| 1994–1995 || 4 || 12 || Corgoň Liga || 32 || 13 || 7 || 12 || 41–42 || 46 || 1.992
|-
| 1995–1996 || 10 || 12 || Corgoň Liga || 32 || 10 || 3 || 19 || 41–76 || 33 || 1.759
|-
| 1996–1997 || 14 || 16 || Corgoň Liga || 30 || 9 || 7 || 14 || 29–45 || 34 || 2.281
|-
| 1997–1998 || bgcolor="#FA8072"|16 || 16 || Corgoň Liga || 30 || 5 || 6 || 19 || 26–51 || 21 || 2.131
|-
| 1998–1999 || bgcolor="#00FF00"|1 || 18 || 1. futbalová liga || 34 || 21 || 6 || 7 || 62–29 || 69 || ???
|-
| 1999–2000 || bgcolor="#FA8072"|14 || 16 || Corgoň Liga || 30 || 6 || 9 || 15 || 24–42 || 27 || 1.668
|-
| 2000–2001 || 5 || 18 || 1. futbalová liga || 34 || 16 || 7 || 11 || 43–41 || 55 || ???
|-
| 2001–2002 || 8 || 16 || 1. futbalová liga || 30 || 11 || 10 || 9 || 42–38 || 43 || ???
|-
| 2002–2003 || 8 || 16 || 1. futbalová liga || 30 || 11 || 8 || 11 || 39–40 || 41 || 1.121
|-
| 2003–2004 || 11 || 16 || 1. futbalová liga || 30 || 11 || 6 || 13 || 36–44 || 39 || 1.512
|-
| 2004–2005 || 8 || 16 || 1. futbalová liga || 30 || 12 || 6 || 12 || 33–45 || 42 || 1.316
|-
| 2005–2006 || 12 || 16 || 1. futbalová liga || 30 || 7 || 6 || 17 || 27–51 || 27 || 751
|-
| 2006–2007 || bgcolor="#FA8072"|10 || 12 || 1. futbalová liga || 22 || 5 || 7 || 10 || 21–32 || 22 || 890
|-
| 2007–2008 || bgcolor="#00FF00"|1 ||16 || 2. futbalová liga || 30 || 18 || 3 || 9 || 54–29 || 57 || ???
|-
| 2008–2009 || 9 || 12 || Corgoň Liga || 33 || 9 || 9 || 15 || 32–59 || 36 || 4.861
|-
| 2009–2010 || 10 || 12 || Corgoň Liga || 33 || 7 || 12 || 14 || 28–47 || 33 || 3.209
|-
| 2010–2011 || 9 || 12 || Corgoň Liga || 33 || 9 || 9 || 15 || 24–39 || 36 || 3.173
|-
| 2011–2012 || bgcolor="#FA8072"|12 || 12 || Corgoň Liga || 33 || 5 || 1 || 27 || 21–63 || 16 || 1.527
|-
| 2012–2013 || bgcolor="#00FF00"|1 ||12 || 1. futbalová liga || 33 || 19 || 8 || 6 || 41–26 || 65 || 1.701
|-
| 2013–2014 || 11 || 12 || Corgoň Liga || 33 || 8 || 8 || 17 || 29–57 || 26 || 3.012
|-
| 2014–2015 || 8 || 12 || Fortuna Liga || 33 || 9 || 12 || 12 || 32–44 || 39 || 3.315
|-
| 2015–2016 || 7 || 12 || Fortuna Liga || 33 || 12 || 7 || 14 || 38–42 || 43 || 3.719
|-
| 2016–2017 || 7 || 12 || Fortuna Liga || 30 || 10 || 12 || 8 || 37–34 || 42 || 4.132
|-
| 2017–2018 || 3 || 12 || Fortuna Liga || 32 || 16 || 9 || 7 || 46–32 || 57 || 6.917
|-
| 2018–2019 || 2 || 12 || Fortuna Liga || 32 || 19 || 6 || 7 || 63–37 || 63 || 7.925
|-
| 2019–2020 || 3 || 12 || Fortuna Liga || 27 || 15 || 5 || 7 || 42–28 || 50 || 
|-
|}

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt DAC 1904 Dunajská Streda

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 18.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Slowakije
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Externe links 
 Officiële website

Slowaakse voetbalclub
Trnava (regio)